Bedfordia może dotyczyć:
 Bedfordia – rodzaj ważek z rodziny łątkowatych, przemianowany na Hivaagrion
 Bedfordia – rodzaj roślin z rodziny astrowatych (Asteraceae)